Nowe Czaple ist der Name folgender Orte in Polen:

 Nowe Czaple (Lubień Kujawski) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Lubień Kujawski
 Nowe Czaple (Trzebiel) in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Trzebiel
 Nowe Czaple (Stężyca) in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Stężyca

Siehe auch
 Czaple